Naselje u Hrvatskoj
 Husinec, naselje u općini Hrašćina

Naselja u Češkoj
 Husinec (Prachatice, Češka), naselje u regiji Južna Češka
 Husinec (Prag, Češka), naselje u regiji Središnja Češka